Święta Aleksandra (Aleksandra Cesarzowa) – cesarzowa rzymska, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego.
 Święta Aleksandra (Aleksandra Romanowa, wł. Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen und bei Rhein) – ostatnia cesarzowa Rosji, święta Kościoła prawosławnego.
 Święta Aleksandra (Aleksandra z Galacji) – męczennica chrześcijańska, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego.